Villanovensi – abitanti di Villanueva de Alcorón
Villanovensi – abitanti di Villanueva de Gumiel
Villanovensi – abitanti di Villanueva de la Torre
Villanovensi – abitanti di Villanueva de los Caballeros
Villanovensi – abitanti di Villanueva del Río Segura